UADE steht als Abkürzung für:
 , englischer Rechtsbegriff für einen unvorhergesehenen für die Gesundheit nachteiligen Nebeneffekt eines medizinischen Geräts
 , eine private Wirtschaftsuniversität in Buenos Aires, Argentinien

UADE steht für:
 , ein Mediaplayer, der binäre Musikdateien für Amiga-Heimcomputer abspielen kann

Abkürzung